Saint-Stanislas kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Saint-Stanislas (kommun i Kanada, Mauricie), Québec, 
 Saint-Stanislas (kommun i Kanada, Saguenay/Lac-Saint-Jean), Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar